Osoby noszące nazwisko Sène:
 Amy Sène (ur. 1986) – senegalska lekkoatletka, młociarka
 Badara Sène (ur. 1984) – senegalski piłkarz
 Matar Sène (ur. 1970) – senegalski zapaśnik
 Papa Daouda Sène (ur. 1976) – senegalski piłkarz

Inne:
 Sene – moneta używana w Samoa